Хоутон — многозначный термин.

Персоналии 
Хоутон () — английская фамилия:
 Хоутон, Алансон Бигелоу (1863—1941) — американский политик-республиканец.
 Хоутон, Гарри Фредерик (1906—1985) — разведчик.

Населённые пункты и округ 
 Хоутон — округ в штате Мичиган
 Хоутон — город в штате Мичиган
 Хоутон — город в штате Нью-Йорк

См. также 
 Хафтон
 Хаутон
 Хотон